Футбольная лига в сезоне 2015/16 () — 117-й сезон с момента основания Футбольной лиги Англии. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Первую и Вторую лиги (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 8 августа 2015 года и завершился 8 мая 2016 года. Финалы плей-офф турнира прошли на стадионе «Уэмбли» с 23 по 25 мая 2016 года.

По итогам сезона в высший дивизион вышли клубы «Бернли» и «Мидлсбро», а из Футбольной лиги в Национальную лигу выбыли «Дагенем энд Редбридж» и «Йорк Сити».

Это был последний сезон турнира под названием «Футбольная лига» (Football League). Начиная с сезона 2016/17 турнир называется «Английская футбольная лига» (English Football League).

Чемпионат Футбольной лиги

Турнирная таблица

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2015
Англия
Футбольная лига